O East Coast Bays Association Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em North Shore, Nova Zelândia. A equipe compete na Northern Premier League (Nova Zelândia).

História 
O clube foi fundado em 1959.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1959